Стінгер () — прізвище.

Інше 
 Стінгер () — переносний зенітно-ракетний комплекс класу «земля-повітря» з інфрачервоною головкою самонаведення розробки американської компанії General Dynamics, призначений для ураження повітряних об'єктів противника, що низько летять (вертольотів і літаків) в умовах впливу природних і штучних теплових перешкод.
 Стінгер () — алкогольний коктейль на основі м'ятного лікеру і спирту.